Бобров, Евгений:
 
 Бобров, Евгений Алексеевич (род. 1962) — российский военно-морской исследователь, Герой Российской Федерации.
 Бобров, Евгений Григорьевич (1902—1983) — российский ботаник.
 Бобров, Евгений Иванович (1914—1985) — советский конструктор оружия.